Об одноимённом квартале Нью-Йорка см. Сохо (Манхэттен).

Со́хо () — торгово-развлекательный квартал в центральной части лондонского Вест-энда. Квартал ограничен Оксфорд-стрит с севера, Риджент-стрит с запада, Лестер-сквер и площадью Пикадилли с юга и Чаринг-Кросс-роуд с востока. В южной части района расположен лондонский Чайна-таун. К западу от Сохо находится эксклюзивный квартал Мэйфэр.

История 
Ранее на месте Сохо была небольшая деревушка, пока Генрих VIII не приказал разбить в 1536 году королевский парк у резиденции Уайтхолл. Название Сохо закрепилось за местечком в XVII веке; историки считают, что название произошло от охотничьего клича. Джеймс Скотт, 1-й герцог Монмут, использовал слово "Сохо" как призыв к объединению своих людей в битве при Седжмуре 6 июля 1685 года, спустя полвека после того, как это название впервые было использовано для названия одного из районов Лондона.

Название Сохо было повторно использовано другими развлекательными районами в разных странах, такими как Сохо в Гонконге и Сохо в Малаге, Испания. Нью-йоркский район Сохо в Манхэттене получил свое название благодаря своему расположению к югу от Хьюстон-стрит, но также является отсылкой к одноимённому Лондонскому кварталу.

В отличие от престижных соседних кварталов Мэйфэр, Блумсбери и Марилебон, в Сохо селились в основном иммигранты и низшие слои населения. В XIX веке зажиточные горожане окончательно покинули квартал, Сохо стал пристанищем публичных домов, небольших театров и других увеселительных заведений. В середине XIX века в Сохо вспыхнула эпидемия холеры, которая унесла жизни 14 000 человек. Благодаря исследованиям Джона Сноу в 1854 году было установлено, что виной тому являются сточные воды, которые стекали прямиком в Темзу. После перекрытия водонасоса эпидемия пошла на спад.

В первой половине XX века недорогие кафе стали местом встреч представителей богемы — писателей, художников, интеллектуалов. С середины XX века особо активно стала развиваться музыкальная жизнь Лондона, особую популярность завоевали джаз и позже рок. В 1960-х Карнаби-стрит стала сердцем «свингующего Лондона». Также Сохо был центром лондонской бит-культуры.

Настоящее время 
В настоящее время Сохо считается главным торгово-развлекательным кварталом Лондона с большим количеством театров и кинотеатров, ночных клубов, пабов, публичных домов и секс-шопов.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Районы Вестминстера
Гей-кварталы
ЛГБТ в Великобритании